F32 ou F.32 peut faire référence à :

 Épisodes dépressifs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Fedora32, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Fokker F.32, un avion de ligne, construit par Fokker ;
 HMS Salisbury (F32), une frégate de la classe Salisbury de la Royal Navy,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres